Sawjalow oder Sawjalowa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Grigorjewitsch Sawjalow (1907–1999), russischer Generaloberst 
 Olga Wiktorowna Sawjalowa (* 1972), russische Skilangläuferin
 Wladimir Igorewitsch Sawjalow (* 1952), russischer Historiker und Archäologe